Васи́ль Євге́нович Масіке́вич ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1975 року в селі Репужинці Чернівецької області. Закінчив ЗОШ в Репужинцях, одружився та проживав у рідному селі; розведений.

29 січня 2015 року мобілізований, пройшов військову підготовку в смт. Старичі Львівської області. Служив вогнеметником у 81-й аеромобільній бригаді, в зоні бойових дій перебував 3 місяці.

Загинув 15 серпня 2015-го поблизу Попасної під час виконання бойового завдання.

22 серпня 2015 року похований у селі Репужинці Заставнівського району.

Без Василя лишилися мати, двоє дітей, брат і дві сестри.

Нагороди та вшанування 
 жовтнем 2017-го на фасаді НВК у Репужинцях відкрито меморіальну дошку випускнику Василю Масікевичу.

Джерела 
 На Буковині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою 
 Книга пам'яті 

Уродженці Заставнівського району
Померли в Попаснянському районі
Поховані в Заставнівському районі